

Geografia 
Roldán – città dell'Argentina

Persone 
 Andrés Roldán – ex calciatore cubano
 Ángel Nieto Roldán – pilota motociclistico spagnolo
 Antonio Roldán – pugile messicano
 Camila Bordonaba Roldán – attrice, cantante, regista teatrale e modella argentina
 David Roldán Lara – giovane messicano
 Emma Roldán – attrice e costumista messicana
 Enrique Roldán – arbitro di calcio argentino
 Fernando Roldán – calciatore cileno
 Francisco Roldán – funzionario spagnolo
 Guillermo Pérez Roldán – ex tennista argentino
 Jorge Pina Roldán – calciatore spagnolo
 Juan Domingo Roldán – pugile argentino
 Juan Pablo Montoya Roldán – pilota automobilistico colombiano
 Lourdes Roldán – ex schermitrice messicana
 Luisa Roldán – scultrice spagnola
 Mariana Pérez-Roldán – ex tennista argentina
 Maximiliano Roldán Cejas – calciatore argentino
 Miguel Ángel García Pérez-Roldán – ex calciatore spagnolo
 Nahuel Roldán – calciatore uruguaiano
 Pedro Roldán – scultore spagnolo
 Pilar Roldán – ex schermitrice messicana
 Yajaira Cristina Vera Roldán – modella venezuelana
 Walter Daniel Erviti Roldán – ex calciatore argentino
 Wilmar Roldán – arbitro di calcio colombiano